Wire — британская рок-группа, образовавшаяся в 1976 году в Уотфорде, Англия, и считающаяся одним из наиболее влиятельных коллективов постпанка. Wire, начинав свой творческий путь на панк-сцене (свидетельство чему — участие в компиляции Live at The Roxy), быстро отдалилась от общего направления, взявшись за создание экспериментальной, не поддающейся прямой категоризации музыки. Пресса отмечала у Wire общие черты с Брайаном Ино, Velvet Underground, Roxy Music, Can и Капитаном Бифхартом, хотя сами музыканты группы утверждали, что влияниям вообще подвержены не были. Первые три альбома Wire, как отмечали специалисты, сыграли ключевую роль в формировании и становлении постпанка как отдельной ветви музыкального развития. Также группа оказала сильное влияние на арт-панк, будущий брит-поп и зарождавшийся в конце семидесятых хардкор-панк.

Характерными особенностями стиля Wire были — постоянно развивающееся, крайне детализированное звучание (с общим привкусом «атмосферности»), загадочные тексты и (в меньшей степени) приверженность идеям ситуационизма. Согласно Allmusic, «способность группы к постоянному самообновлению, равно как готовность — при отсутствии свежих идей — прекращать деятельность на неопределенный срок обеспечили ей долгожительство и неизменную актуальность».

Большого коммерческого успеха Wire не имели: наивысшими достижениями группы в британских чартах остаются #39 (альбом 154, 1979) и #48 (сингл «Chairs Missing», 1978) Однако, как отмечали обозреватели Trouser Press, замечание Брайана Ино о том, что «Velvet Underground продали не так уж много пластинок, но похоже, каждый, кто купил хотя бы одну, затем образовал собственную группу», в равной степени относится к Wire и их последователям, которых в 1980—1990-х годах обнаружилось множество.

История группы 
Wire в 1976 году образовали студенты Уотфордского художественного колледжа Колин Ньюман () и Джордж Гилл ) вместе с техником и инженером Брюсом Гилбертом (). Позже к составу (который первоначально назывался Overload) присоединились басист Грэм Льюис () и барабанщик Роберт Гоутубед (, настоящее имя — Роберт Грей): так сформировался первый состав Wire.

Первый состав 
Группа начала выступать в Лондоне, все более увлекаясь экспериментами, но при этом упрощая стиль и разрабатывая свою фирменную разновидность панк-минимализма. Концерт в «Roxy» в начале 1977 года (проведённый уже без уволенного из состава Гилла) оказался решающим: Майк Торн, готовивший материал для концертного панк-сборника, включил в свою компиляюцию два трека группы и помог ей подписать той же осенью контракт с EMI.

Альбом Pink Flag (21 трек, в среднем полутораминутной продолжительности), был записан продюсером Торном (ставшим своего рода пятым участником коллектива и сыгравшим здесь также на клавишных) и восторженно встречен музыкальной критикой. Такие вещи, как «1 2 X U», «Lowdown», «Fragile», «Mannequin» рецензенты Trouser Press называют «незабываемыми». Альбом неоднократно назывался впоследствии одним из первых в арт-панк-жанре. Группа здесь с одной стороны (согласно Allmusic) продемонстрировала «верность экстремальному панк-року, с другой — создала атмосферу внутренней напряженности и <внесла в аранжировки> элемент абстракции».

Chairs Missing, записанный также с Торном-продюсером, весной 1978 года, ознаменовал неожиданный для многих отход группы от панк-принципов: в прессе появились (далеко не всегда комплиментарные) сравнения Wire с ранними Pink Floyd (сказалось и то, что в EMI их курировал тот же менеджер, что когда-то подписывал контракт с Pink Floyd). К панковскому минимализму первого альбома здесь добавились атмосферность и многослойность звучания, в основными темами стали отчужденность, одиночество, безумие (заголовок альбома — часть английского идиоматического выражения «…a few chairs missing in <one's> front room», означающим «не все дома»). В текстах группы рецензенты отметили элементы импрессионизма, влияния бит-поэзии («On Returning»).

Синглу «Outdoor Miner» стать хитом помешал лишь скандал в EMI, связанный с «пэйолой» (незакомнными выплатами радиоведущим). Летом 1978 года Wire впервые выступили в США, а в марте 1979 года провели турне по Европе с Roxy Music. При этом — что было вообще характерно для группы — она играла, в основном, материал не последнего альбома, чего ожидала аудитория, а будущего, ещё не вышедшего (в данному случае — 154).

Третий альбом 154 был назван по числу концертов, сыгранных к тому времени Wire. Группа, в составе которой Льюис взял на себя функции второго вокалиста, продолжила здесь студийные эксперименты по созданию многослойного, мелодичного звучания. Казалось, пластинка была обречена на коммерческий успех, но в реальности произошло нечто противоположное: EMI разорвала с группой контракт и после хаотичного выступления в лондонском Electric Ballroom (позже изданного на концертном Document and Eyewitness) Wire погрузились в пятилетнюю «спячку». Существенным фактором, предопределившим распад, назывался также предельно обострившийся конфликт между «мелодическим» (Ньюман и Гоутубед) и «шумовым» (Гилберт, Льюис) лагерями.

Отмечалось, что первый три альбома Wire продемонстрировали темпы творческого развития, почти невероятные для всего лишь трёх лет. Отчасти именно эта способность к развитию обеспечила группе прочную репутацию родоначальников альтернативного рока, оказавших решающее влияние на такие группы, как R.E.M., Minor Threat, Mission of Burma, Sonic Youth, The Minutemen, Hüsker Dü и Big Black.

Распад и воссоединение 
В 1980 году Гилберт и Льюис основали мини-лейбл Dome Records и занялись рядом проектов, продолжающих наметившиеся ещё в Chairs Missing тенденции слияния постпанка и эмбиента: Dome, Cupol, BC Gilbert & G Lewis, Duet Emmo, P’o (совместно с певицей A.C. Marias).

В 1985 группа вернулась (объявив себя «beat combo»: гитары-бас-ударные) — с Snakedrill EP, пластикой жёсткого и экономного звучания, трек из которой, «Drill» (позже лёгший в основу целого альбома, составленного из различных его версий), стал своего рода программным заявлением нового, постоянного меняющегося состава. Ideal Copy (1987) в полной мере воплотил в себе новые устремления группы, пытавшейся соединить теперь авант-поп с цифровой технологией и танцевальными ритмами. Однако (согласно Trouser Press) нельзя уже было сказать, что музыка группы опережает своё время: «то же, и лучше — делали New Order». Одни поспешили заявить, что Wire утратили статус «культовых героев», другие отмечали, что, по крайней мере, они продемонстрировали стремление к развитию, а не стали заниматься самоповтором, как многие воссоединившиеся группы первой панк-волны.

Заручившись поддержкой новой аудитории (в основном теперь в США), Wire продолжили эксперименты с электроникой в более однородном и последовательном альбоме A Bell Is a Cup…Until It Is Struck (1988), который критиками был отмечен как образец качественно новой разновидности интеллектуальной поп-музыки. Отмечалось также, что группа в очередной раз продемонстрировала, что процесс для неё важнее результата: значительная часть материала пластинки — попытка студийными манипуляциями создать новые треки из концертных записей, сделанных в США и Португалии.

Альбом Manscape (1990) был записан с драм-машиной, заменившей Роберта Гоутубеда (которого Trouser Press называет «одним из величайших в мире барабанщиков-минималистов»): критикой он был оценен крайне низко. После окончательного ухода Гоутубеда из состава трио сократилось в названии до Wir и выпустило The First Letter (1991), после чего на три года все музыканты вернулись к своим сольным проектам. Достаточно полно документирован этот период их творчества в сборнике Wire 1985—1990: The A List.

1996 — 

В начале 1990-х годов новое поколение альтернативных рокеров обратились за вдохновением к наследию Wire: сначала R.E.M. и Big Black сделали каверы на песни группы, затем Elastica в своем первом альбоме так откровенно «процитировали» «Three Girl Rhumba», что возникло дело о плагиате (улаженное вне суда). В 1996 году Wire собрались вместе (с Гоутубедом) ради одного концерта в честь 50-летия Брюса Гилберта, после чего замолчали ещё на 3 года.

В 2000 году группа возобновила концертные выступления в Британии, но исполняла в основном старые вещи: некоторые их обновленные версии были собраны в альбоме The Third Day (2000). Новый материал появился в Read & Burn 01/02 (два EP), и альбоме Sand (2003), ознаменовавшем возвращение группы «к корням, но на новом уровне сознания». Восторженные отзывы получили концертные выступления Wire, к этому времени начавших сотрудничество с дизайнером Эзом Девлином и художником Джейком Чепменом. В 2006 году были перевыпущены ранние альбомы группы, а в ноябре 2007 года вышел Read & Burn 03.

В июле 2008 года вышел новый студийный альбом группы Object 47, в записи которого Брюс Гилберт (по словам Колина Ньюмана) принимал лишь «минимальное участие» (начиная с апреля группа гастролирует — без него, но с Маргарет Фидлер Макгиннис, экс-Laika). Wire объявлены хедлайнерами лондонского фестиваля Offset Festival (вместе с Gang of Four). Некоторое время считалось, что постоянным гитаристом группы может стать Пэйдж Хэмилтон (экс-Band of Susans, Helmet), но эти сообщения не подтвердились.

10 января 2011 года вышел 12-й студийный альбом группы Red Barked Tree, в котором (согласно BBC) заметны «возрождение интереса к текстам…, а также новая — контролируемая в новых каналах энергичность, — следствие масштабных гастролей Wire последних лет». Новый альбом создавался и записывался группой в составе: Колин Ньюман, Грэм Льюис и Роберт Грей.

Дискография

Студийные альбомы 
 Pink Flag (1977)
 Chairs Missing (1978, UK #48)
 154 (1979, UK #39)
 The Ideal Copy (1987 UK #87)
 A Bell Is a Cup…Until It Is Struck (1988)
 It’s Beginning To And Back Again (1989)
 Manscape (1990)
 The Drill (1991)
 The First Letter (1991)
 Send (2003)
 Object 47 (2008)
 Red Barked Tree (2011)
 Change Becomes Us (2013)
 Wire (2015)
 Nocturnal Koreans (2016)
 Silver/Lead (2017)
 Mind Hive (2020)

Синглы / EPs 
 Mannequin (1977)
 I am the Fly (1978)
 Dot Dash (1978)
 Outdoor Miner (1979, UK #51)
 A Question of Degree (1979)
 Map Reference 41°N 93°W (1979)
 Our Swimmer (1981)
 Crazy About Love (1983)
 Snakedrill EP (1986)
 Ahead (1987)
 Kidney Bingos (UK #88)
 Silk Skin Paws (1988)
 Life in the Manscape (1990)
 So and Slow It Goes (1991, как Wir)
 First Letter (1995, с участием Hafler Trio)
 Vien (1997, Wir)
 Twelve Times You (2001)
 Read & Burn — 01 (2002)
 Read & Burn — 02 (2002)
 Read & Burn — 03 (2007)

Состав 
Текущие участники
 Robert Grey – барабаны (1976–1980, 1985–1992, 1999 – наст. время)
 Graham Lewis – бас-гитара, вокал (1976–1980, 1985–1992, 1999 – наст. время)
 Colin Newman – вокал, гитара (1976–1980, 1985–1992, 1999 – наст. время)
 Matthew Simms – гитара (2010 – наст. время)

Бывшие участники 
 Bruce Gilbert – гитара (1976–1980, 1985–1992, 1999–2006)
 Margaret Fiedler McGinnis – гитара (2008–2009 – участник тура)

Примечания

Литература

Ссылки 

Группы постпанка из Великобритании
Группы новой волны из Великобритании
Группы альтернативного рока Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1976 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1980 году
Квартеты
Панк-рок-группы Великобритании